A kötélhúzás 1900 és 1920 között szerepelt a nyári olimpiai játékok programjában, valamint az 1906-os „pánhellén” olimpián is megrendezték.

Összesített éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint

Források 
Az 1900-as verseny érmesei
Az 1904-es verseny érmesei
Az 1908-as verseny érmesei
Az 1912-es verseny érmesei
Az 1920-as verseny érmesei

 
Kötélhúzás